La frase "Alice Through the Looking Glass" (literalmente: Alicia a través del espejo) puede referirse a:

 A través del espejo y lo que Alicia encontró allí, la continuación de Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas, de Lewis Carroll;
 Alice Through the Looking Glass, especial musical filmado para televisión dirigido por Alan Handley y protagonizado por Judi Rolin, Roy Castle, Jack Palance, Ricardo Montalbán, entre otros (1966);
 Alice Through the Looking Glass, banda sonora original del especial de televisión del mismo nombre (1966).